

Łotwa 

 Dahlen – zamek koło Rygi

Niemcy 
 Dahlen – dzielnica Stendal
 Dahlen – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Nordsachsen

USA 
 Dahlen – jednostka osadnicza w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Nelson

Osoby 
 Armin Dahlen – austriacki aktor
 Klaus Dahlen – niemiecki aktor
 Ulf Dahlén – szwedzki hokeista
 Wacław Dahlen – pułkownik WP

Zobacz też 
 Dahle
 Dahlem